M06 steht für:
 M 06, eine Autobahn in der Ukraine
 ein Scharfschützengewehr, siehe M99 (China)